DBL peut faire référence à :

 Dominet Basket Liga, une équipe de basketball polonais ;
 .